Das Indonesian Masters 2020 im Badminton fand vom 14. bis zum 19. Januar 2020 im Istora Gelora Bung Karno in Jakarta statt.

Herreneinzel

Setzliste 
 Kento Momota (zurückgezogen)
 Chou Tien-chen (1. Runde)
 Chen Long (zurückgezogen)
 Anders Antonsen (Finale)
 Viktor Axelsen (Halbfinale)
 Jonatan Christie (Viertelfinale)
 Anthony Ginting (Champion)
 Shi Yuqi (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Dameneinzel

Setzliste 
 Chen Yufei (1. Runde)
 Akane Yamaguchi (2. Runde)
 Nozomi Okuhara (2. Runde)
 Ratchanok Intanon (Champion)
 P. V. Sindhu (2. Runde)
 He Bingjiao (Halbfinale)
 Michelle Li (Viertelfinale)
 An Se-young (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Herrendoppel

Setzliste 
 Markus Fernaldi Gideon / Kevin Sanjaya Sukamuljo (Champions)
 Mohammad Ahsan / Hendra Setiawan (Finale)
 Takeshi Kamura / Keigo Sonoda (zurückgezogen)
 Li Junhui / Liu Yuchen (1. Runde)
 Fajar Alfian / Muhammad Rian Ardianto (Halbfinale)
 Hiroyuki Endō / Yuta Watanabe (zurückgezogen)
 Lee Yang / Wang Chi-lin (Viertelfinale)
 Aaron Chia / Soh Wooi Yik (Halbfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Damendoppel

Setzliste 
 Chen Qingchen / Jia Yifan (2. Runde)
 Yuki Fukushima / Sayaka Hirota (2. Runde)
 Mayu Matsumoto / Wakana Nagahara (2. Runde)
 Misaki Matsutomo / Ayaka Takahashi (Halbfinale)
 Kim So-young / Kong Hee-yong (Halbfinale)
 Lee So-hee / Shin Seung-chan (Viertelfinale)
 Du Yue / Li Yinhui (2. Runde)
 Greysia Polii / Apriyani Rahayu (Champions)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Mixed

Setzliste 
 Zheng Siwei / Huang Yaqiong (Champions)
 Wang Yilu / Huang Dongping (Finale)
 Yuta Watanabe / Arisa Higashino (zurückgezogen)
 Dechapol Puavaranukroh / Sapsiree Taerattanachai (2. Runde)
 Praveen Jordan / Melati Daeva Oktavianti (Viertelfinale)
 Chan Peng Soon / Goh Liu Ying (Viertelfinale)
 Seo Seung-jae / Chae Yoo-jung (1. Runde)
 Goh Soon Huat / Shevon Jemie Lai (2. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Weblinks 
 Turnierseite

2020
Badminton 2020
Badmintonwettbewerb in Jakarta